Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 20 августа.

Призёры

Ход соревнований 
После серебряных медалей на чемпионате мира 1991 года и Олимпийских играх в Барселоне, Фрэнки Фредерикс завоевал первую в истории лёгкой атлетики Намибии медаль чемпиона мира по лёгкой атлетике, установив новый рекорд Африки. Это единственное золото чемпионатов мира, которое завоюет Фредерикс за свою карьеру. В 1995 и 1997 годах он ещё дважды станет вторым на этой дистанции.

Занявший второе место англичанин Джон Риджис, как и на чемпионате мира 1987 года, где он был третьим, лидировал до 150-го метра дистанции. На отметке 150 м он показал рекордное время — 14,93 с, однако на последних 50 метрах Фрэнки Фредерикс мощным финишным рывком вышел с третьего места на первое.

Для бронзового призёра американца Карла Льюиса это была рекордная 10-я медаль чемпионатов мира. В этом забеге он установил ещё один своеобразный рекорд — самый быстрый в истории чемпионатов мира «бронзовый» результат — 19,99 с. Ни один спортсмен ранее, выбежав из 20 секунд, не занимал столь низкое место. Этот рекорд был побит только в легендарном забеге на чемпионате мира 2009 года в Берлине, где Усэйн Болт установил фантастический мировой рекорд — 19,19 с. Тогда Стив Маллингс с результатом 19,98 с остался только пятым.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993